Доспат — топоним:
 Доспат — город в Болгарии;
 Доспат — община в Болгарии;
 Доспат — река, приток Месты;
  — водохранилище.